Plaats in Indonesië
 Nangsri (Kebakkramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Nangsri (Manisrenggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java